Grusinski ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Grusinski (* 1984), deutscher Schauspieler und Stuntman
 Nugsar Bagration-Grusinski (* 1950), georgischer Theaterintendant und -regisseur